Чаутада   — один из центральных районов Янгона, деловой центр города. Делится на девять округов. На востоке находится район Ботатхаун, на юге —— река Янгон и район Схэйкан, на западе — район Панбэтан, а на севере — район Мингала-таун-ньунё. В районе Чаутада располагается пагода Суле, а также многие официальные учреждения: Центральный банк Мьянмы, Верховный апелляционный суд Мьянмы, Министерство туризма, Департамент иммиграции и регистрации, посольство США, Великобритании, Индии, Австралии и другие. В районе находятся пять начальных школ, одна средняя школа и одна старшая школа.

Достопримечательности 

Чаутада входил в территорию, охваченную британским планом застройки, поэтому там расположено множество колониальных зданий, включая 39 охраняемых государством достопримечательностей.

Примечания

Ссылки 
 Сайт органа городского управления

Янгон